

Toponyme 
 Coșna (Suceava), commune en Roumanie

Hydronyme 

 Cosna (rivière), cours d'eau en Alaska
 , cours d'eau en Roumanie.